Machaon est un personnage de la mythologie grecque.
 Le Machaon (Papilio machaon) est une espèce de lépidoptères (papillons) diurnes.
 Machaon est un personnage de la série The Legend of Zelda.